Associação de Futebol de Santarém (AFS) é o organismo que tutela as competições, clubes e atletas do Distrito de Santarém.

Competições AF de Santarém

Clubes nos escalões nacionais
Na época 2016–17, a Associação de Futebol de Santarém tinha os seguintes representantes nos campeonatos nacionais:
 No Campeonato de Portugal:
 Série E: Fátima
 Série F: Alcanenense

Associações de futebol de Portugal
Futebol do distrito de Santarém